Pacco è il secondo  album del gruppo  hip-hop napoletano  La Famiglia , pubblicato nel 2004 e contiene 17 brani.

Tracce

Collegamenti esterni